Григо́рий Опа́рин:* Опарин, Григорий Алексеевич (род. 1997) — российский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Опарин, Григорий Петрович (1900—1979) — советский партийный деятель, и. о. второго секретаря Саратовского обкома ВКП(б).